Il gruppo dell'ilesite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'ilesite 
 Aplowite
 Boyleite
 Ilesite
 Rozenite
 Starkeyite

Note 

Ilesite